

Cinema 
 More Deadly Than the Male – film del 1912 prodotto dalla Société Française des Films Éclair
 More Deadly Than the Male – film del 1915
 More Deadly Than the Male – film del 1919 diretto da Robert G. Vignola
 More Deadly Than the Male – film del 1959 diretto da Robert Bucknell

Letteratura
 More Deadly Than the Male – romanzo di James Hadley Chase